Nowa Pułapina – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Baranów
 Stara Pułapina – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Baranów